Anna Saska (1420–1462) – księżniczka saska, landgrfowa heska jako żona Ludwika I Zgodnego.
 Anna Saska (1437–1512) – księżniczka saska, margrabina-elektorowa brandenburska jako żona Albrechta III Achillesa.
 Anna Saska (1544–1577) – księżniczka saska, księżna orańska jako żona Wilhelma I Niemego.
 Anna Saska (1567–1613) – księżniczka saska, księżna saska na Koburgu jako żona Jana Kazimierza.
 Anna Maria Saska (1836–1859) – królewna saska, wielka księżna Toskanii jako żona Ferdynanda IV.
 Anna Monika Saska (1903–1976) – królewna saska, żona Józefa Franciszka Habsburga.

Osoby zw. Anną Saską z bocznej linii Wittenberg:

 Anna Saska-Wittenberg (zm. 1327) – księżniczka saska na Wittenbergu, księżna meklemburska jako żona Henryka II Lwa.
 Anna Saska-Wittenberg (zm. 1426) – księżniczka saska na Wittenbergu, księżna brunszwicka jako żona Fryderyka I.

Osoby zw. Anną Saską z bocznej linii Gotha-Altenburg:

 Anna Saska-Gotha-Altenburg (1670–1828) – księżniczka saska na Gotha i Altenburgu, księżna Schwarzburga i Rudolstadt jako żona Ludwika Fryderyka I.

Osoby zw. Anną Saską z racji na małżeństwo:

 Anna z Miśni (zm. 1395) – margrabianka miśnieńska, księżna-elektorowa saska jako żona Rudolfa III.
 Anna Oldenburg (1532–1585) – królewna duńska i norweska, księżna-elektorowa saska jako żona Augusta.
 Anna Zofia Oldenburg (1647–1717) – królewna duńska i norweska, księżna-elektorowa saska jako żona Jana Jerzego III.

Zobacz też 

 Maria Anna Saska

Strony ujednoznaczniające